Бриџтон има више значења:
 Бриџтон (Њу Џерзи)
 Бриџтон (Мисури)
 Бриџтон (Северна Каролина)